ACT — аббревиатура, может означать:

 ACT (от ) — «Эй-Си-Ти», или «Американское тестирование», стандартизированный тест для поступления в старшие классы или в колледжи в США.
 ACT (от ) — «Акт», или «Терапия принятия и ответственности», метод когнитивно-поведенческой психотерапии третьей волны.

См. также 
 АСТ